Castromao puede referirse a:

Castromao (Celanova), lugar y parroquia del concello de Celanova.
Castromao (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Castromao (Río), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Río.

Castro de Castromao (Celanova)
Castro de Castromao (Puenteareas), en la parroquia de Guillade, concello de Puenteareas.